Borgo Bosko ima više značenja:
 Borgo Bosko (Ferara)
 Borgo Bosko (Raguza)